Heaven Can Wait (traducido literalmente del inglés como «el cielo puede esperar») puede referirse a:

Cine 
 Heaven Can Wait (1943), película dirigida por Ernst Lubitsch (traducida al español como El diablo dijo no en España y El cielo puede esperar en Hispanoamérica);
 Heaven Can wait (1978), película dirigida y protagonizada por Warren Beatty (traducida al español como El cielo puede esperar).

Música 
 Heaven Can Wait (1988), canción de Sandra;
 Heaven Can Wait (n/d), canción del grupo Iron Maiden;
 Heaven Can Wait (n/d), canción de We The Kings;
 Heaven Can Wait (2001), canción de Michael Jackson;
 Heaven Can Wait (n/d), canción de Meat Loaf;
 Heaven Can Wait (n/d), canción de Gamma Ray.